Besa – parola albanese che indica il culto dell'onore e della parola data e il dovere di ospitalità, uno dei principi cardine del Kanun.
 Besa – identificativo di un modello di mitragliatrice per veicoli, la versione britannica della mitragliatrice cecoslovacca BSA ZB 53
 Besa – frazione della rupia somala
 Klubi Futbollistik Besa – squadra calcistica kosovara
 Klubi Sportiv Besa Kavajë – squadra calcistica albanese
 Besa – marca valvole di sicurezza Italiane

Geografia 
 Besa – demo dell'antica Attica
 Beša – comune slovacco del distretto di Michalovce, nella regione di Košice
 Beša – comune slovacco del distretto di Levice, nella regione di Nitra

Pagine correlate 
 Beša